«Закон об отношениях с Тайванем» () — государственный акт США, установленный в целях поддержки Тайваня (Китайской Республики). Закон был принят 10 апреля 1979 г. Конгрессом США. В части провозглашения обязательств США по вопросам безопасности Тайваня он стал заменой действовавшего ранее двустороннего «Китайско-американского договора о взаимной обороне».

В 1979 г. на фоне изменения вектора американо-китайских отношений в пользу Китайской Народной Республики были разорваны дипломатические отношения между США и Китайской Республикой. В связи с этим утратил силу действовавший союзнический договор, заключенный в разгар Первого кризиса в Тайваньском проливе в 1954 г. Тем не менее, США решили не отказываться от обязательств по обеспечению безопасности Тайваня, в первую очередь, перед лицом угрозы со стороны КНР, несмотря на непризнание субъектности Китайской Республики в двусторонних отношениях.

Принятый в демонстрацию этих намерений односторонний «Закон…», одним из инициаторов которого стал сенатор Барри Голдуотер, был нацелен на сохранение и развитие экономических, культурных и военных связей США и Тайваня в новых условиях. О назначении закона говорится в его преамбуле:

В целях поддержания мира, безопасности и стабильности в западной части Тихого океана и содействия внешней политике Соединенных Штатов через продолжение коммерческих, культурных и других отношений между народом Соединенных Штатов и народом Тайваня, и для других целей.

Особенностями этого документа является то, что в нем декларируется приверженность США «политике одного Китая». В связи с этим опущены упоминания Китайской Республики, вместо этого в качестве субъекта двусторонних отношений названы «властные органы Тайваня». Закон возложил поддержание неофициальных, но де-факто дипломатических отношений на Американский институт на Тайване, специально учрежденный в январе 1979 г. в статусе некоммерческой организации. Закон устанавливает обязательства США по предоставлению оборонительных средств и услуг, в том числе в случае внешних угроз безопасности социальной и/или экономической системы Тайваня, характер и объемы которых определяются Президентом и Конгрессом США.

«Закон об отношениях с Тайванем» стал юридическим основанием для активного участия США в разрешении Третьего кризиса в Тайваньском проливе.

Примечания 

Внешняя политика США
История Тайваня
Законы США
Американо-китайские отношения
История США (1964—1980)